Naturalization Act (englisch für „Einbürgerungsgesetz“) bezeichnet mehrere Gesetze:

 Naturalization Act (1790), erstes Einwanderungsgesetz der Vereinigten Staaten
 Naturalization Act (1795), Novellierung des Gesetzes von 1790, das die Anforderungen an eine Naturalisierung erhöhte
 Naturalization Act von 1798, Teil der Alien and Sedition Acts
 Naturalization Act (1870), erweiterte die Einwanderungsgesetzgebung der Vereinigten Staaten um ein System von Kontrollen und Sanktionen
 Naturalization Act (1906), ergänzte die Forderung nach englischen Sprachkenntnissen

Siehe auch:
 Immigration and Naturalization Services Act of 1965
 Jewish Naturalization Act, britisches Gesetz, 1753 von Henry Pelham eingebracht, das die Einbürgerung von Juden im Vereinigten Königreich regulieren sollte